Osoby o tym nazwisku:
 Joseph Shipandeni Shikongo − rzymskokatolicki duchowny
 Matheus Shikongo − namibijski biznesmen i samorządowiec